Серафима Флоровна Селюк-Рознатовская (1870 — ???) — оперная певица (меццо-сопрано).

Биография 
Являлась солисткой Русской частной оперы в период с 1897 по 1905 годы. В этом театре исполнила партию Марфы во время премьеры оперы «Хованщина». С 1905 года являлась солисткой Большого театра.

Литература

Примечания 

Оперные певцы и певицы XIX века
Оперные певцы и певицы XX века